Reavis ist der Familienname folgender Personen:

 C. Frank Reavis (1870–1932), US-amerikanischer Politiker
 Dave Reavis (* 1950), US-amerikanischer Footballspieler
 Phil Reavis (* 1936), US-amerikanischer Hochspringer
 Waylon Reavis (* 1978), US-amerikanischer Rockmusiker und Sänger der Gruppe Mushroomhead

Siehe auch:
 Reaves
 Reeves